Migge ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Migge (* 1963), deutscher Mediziner 
 Leberecht Migge (1881–1935), deutscher Landschaftsarchitekt und Autor
 Thomas Migge (* 1960), deutscher Journalist und Autor